Cannetesi – abitanti di Canneto Pavese
Cannetesi – abitanti di Canneto sull'Oglio